Бордушани има више значења:

 Бордушани (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Бордушани (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Бордушани (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији